Dàtxnoie (Bakhtxissarai), localitat del districte de Bakhtxissarai, a la república de Crimea, Rússia
 Dàtxnoie (Sudak), localitat del districte de Sudak, a la república de Crimea, Rússia